Нормально бути ненормальним () — це південнокорейський телесеріал, що розповідає історію про Мун Кан Тхе, медичного працівника психіатричного відділу лікарні, та Ко Мун Йон, успішну письменницю дитячих книг, що страждає на антисоціальний розлад особистості. Серіал показувався на телеканалі tvN щосуботи та щонеділі з 20 червня по . У головних ролях Кім Су Хьон, Со Є Чі, О Чон Се та Пак Кю Йон.

Сюжет 
Мун Кан Тхе працює медичним працівником в психіатричних лікарнях та доглядає за своїм старшим братом, що має розлад аутистичного спектра. Через травму в дитинстві, Мун Кан Тхе через кожні пів року звільняється з роботи та переїжджає на нове місце і доглядає за братом, Сан Тхе, який у цей період страждає на страх від метеликів, що можуть вбити. Одного дня Мун Кан Тхе випадково зустрічається з улюбленою письменницею свого старшого брата, Ко Мун Йон, яка страждає від антисоціального розладу особистості. Їхня зустріч призводить його до чергового звільнення з психіатричної лікарні та бажання Мун Йон до заволодіння ним. У цей час Нам Чу Рі, дівчина, що закохана в Кана Тхе, пропонує йому повернутися до рідного міста та почати працювати в психіатричній лікарні «OK». Водночас з Каном Тхе повторно зустрічається Мун Йон і отримує її книгу з автографом. Однак замість автографа вона написала, щоб брат прийшов на . Під час цієї події Сан Тхе випадковою потрапляє в конфлікт із сімейною парою і Мун Йон втручається в конфлікт, внаслідок чого її втрачає своє обличчя і видавництво опиняється на межі банкрутства. Спершу Кан Тхе не хоче повертатися у зв'язку з тим, що там пов'язані погані спогади, але після останньої зустрічі Мун Йон вирішує більше не тікати від свого минулого та разом і з братом повертається до рідного міста. Мун Йон з метою завоювати собі Кан Тхе також відправляється до того міста.

Акторський склад

Головні ролі 
Кім Су Хьон як Мун Кан Тхе
Мун У Чін як Мун Кан Тхе у дитячому віці
Со Є Чі як Ко Мун Йон
Кім Су Ін як Ко Мун Йон у дитячому віці
О Чон Се як Мун Сан Тхе
Лі Кю Сон як Мун Сан Тхе у дитячому віці
Пак Кю Йон як Нам Чу Рі
Пак Со Гьон як Нам Чу Рі у дитячому віці

Другорядні ролі

Люди навколо Мун Кан Тхе 
Кан Кі Дун як Чо Че Су

Видавництво «Сансанісан» 
Кім Чу Хон як Лі Сан Ін
Пак Чін Джу як Ю Син Дже

Працівники психіатричної лікарні «OK» 
Кім Чхан Ван як О Чі Ван
Кім Мін Гьон як Кан Сун Док
Чан Йон Нам як Пак Хен Джа
Чан Гю Рі як Сон Бьоль
Со Чун як Квон Мін Сок
Чхве У Сон як О Чха Йон

Пацієнти психіатричної лікарні «OK» 
Лі Оль як Ко Те Хван
Кім Кі Чхон як Кан Пхіль Он
Чон Че Гван як Чу Чон Тхе
Чі Хє Вон як Лі А Рим
Кан Чі Ин як Пак Ок Ран
Чу Ін Йон як Ю Сон Хе
Пе Хе Сон як Кан Ин Джа

Оригінальні звукові доріжки

Повний альбом

Альбом частинами

Рейтинги 
Найнижчі рейтинги позначені синім кольором, а найвищі — червоним кольором.

Примітки 

Телесеріали Південної Кореї 2020
Комедійні телесеріали Південної Кореї
Драматичні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу tvN
Оригінальні програми Netflix